Black () je lahko:

 11207 Black, asteroid glavnega pasu
 Black, krater na luni
 Jacob Black, izmišljen lik iz knjig in filmov serije Somrak
 Sirius Black, izmišljen lik iz knjig in filmov o Harryju Potterju
 Black, priimek več znanih ljudi

Glej tudi 
 Članki, katerih naslovi se začno z Black